Сытый:

 Сытый, Евгений Александрович (настоящая фамилия Костюков; 1969—2022) — российский актёр и режиссёр театра и кино.
 Сытый, Николай Максимович (1907—1969) — советский учёный-химик, лауреат Ленинской премии (1962).